Теоре́ма Га́мильтона — Кэ́ли —  классическая теорема линейной алгебры,
утверждает, что любая квадратная матрица удовлетворяет своему характеристическому уравнению.
Названная в честь Уильяма Гамильтона и Артура Кэли.

Формулировка

Если  — квадратная матрица и  её характеристический многочлен, то .

Следствия

 Теорема Гамильтона — Кэли обуславливает существование аннулирующего многочлена.
 Теорема Гамильтона — Кэли эквивалентна утверждению, что характеристический многочлен делится без остатка на минимальный многочлен.

Вариации и обобщения 

 Пусть  — характеристический многочлен матрицы , а матрица  коммутирует с . Тогда , где  — некоторая матрица, коммутирующая с  и .

 Если в характеристическом многочлене  заменить  на , то получим нулевую матрицу.

См. также 

 Минимальный многочлен матрицы
 Характеристический многочлен матрицы
 Аннулирующий многочлен
 Лямбда-матрица

Примечания

Литература 
 Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. — 2-е изд. — : Наука, 1966.
 Ланкастер П. Теория матриц. — : Наука, 1973.
 

Матрицы
Гамильтона — Кэли
Объекты, названные в честь Уильяма Роуэна Гамильтона